Ordino az Andorrai Társhercegség egyik közössége. Székhelye Ordino. Canillo, La Massana és Encamp közösségekkel, valamint Franciaországgal határos.

Népessége

Források 
 https://web.archive.org/web/20130430030103/http://www.citypopulation.de/Andorra_d.html

Andorra közösségei